Bajević ist der Familienname folgender Personen:

 Dušan Bajević (* 1948), serbischer Fußballspieler und Trainer
 Maja Bajević (* 1967), bosnische Videokünstlerin